Abraham Jacobus Frederik Egter van Wissekerke (militair),  een Nederlands generaal-majoor
 Abraham Jacobus Frederik Egter van Wissekerke (politicus), een Tweede Kamerlid uit de 19e eeuw